Радомски или Радомский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Радомский, Аркадиуш (род. 1977) — польский футболист.
 Радомский, Пауль Отто — военный преступник, начальник Сырецкого концлагеря.
 Осипенко-Радомская, Инна Владимировна (род. 1982) — украинская спортсменка, выступающая в гребле на байдарках и каноэ.

См. также 
 Радомский повят
 Радомский сейм